

Toponyme
 Bever, commune suisse du canton des Grisons
 Bever ou Biévène, commune belge dans le Pajottenland, une partie de la province du Brabant flamand.
 Strombeek-Bever, section de la commune belge de Grimbergen composée de deux villages Bever (Strombeek-Bever) et Strombeek.

Patronyme
 Georges Bever (1884-1973), acteur français

Homonymie de toponyme